Kendzia ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kendzia (1894–1950), deutscher Verwaltungsbeamter im besetzten Polen
 Karl Kendzia (1897–1973), deutscher Schauspieler
 Rudolf Kendzia (* 1938), Berliner Politiker und Herausgeber